Junge est un mot allemand qui signifie jeune.

Patronyme 

 Barbara Junge (1943-), réalisatrice de films documentaires, scénariste et monteuse allemande ;
 Franziska Junge, actrice allemande ;
 Hans-Hermann Junge (1914-1944), Obersturmführer allemand de la SS ;
 Klaus Junge (1924-1945), joueur d'échecs allemand ;
 Stefan Junge (1950-), athlète allemand ;
 Traudl Junge (1920-2002), secrétaire particulière d'Adolf Hitler ;
 Winfried Junge (1935-), cinéaste documentariste allemand et mari de Barbara Junge.

Prénom

Autres 
 Junge Welt, un quotidien berlinois
 Junge Union, l'organisation de jeunesse commune aux deux partis allemands CDU et CSU

Patronyme germanique
Patronyme allemand